Gråharuna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gråharuna, Korpo, Åboland, 
 Gråharuna, Nagu, Egentliga Finland,

Se även
Gråharu
Gråharun
Gråhara (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar